Manzanita (Oregon)
 Manzanita (Califòrnia)
 Manzanita (cantant), cantant de flamenc espanyol